«Р. Л. Стайн: Время призраков» () — американо-канадский телесериал-антология в жанре хоррор-фэнтези, транслировавшийся с 2010 по 2014 год. Основан на фильме «Время призраков: не думай об этом» и серии книг писателя Роберта Лоуренса Стайна.

Основная целевая аудитория — зрители подросткового возраста. «Время призраков» продолжает традиции известных антологий ужасов, таких как «Мурашки» и «Боишься ли ты темноты?».

Сюжет 
В каждой серии разные дети и подростки сталкиваются с проявлениями тёмных сил и пытаются с ними бороться. Нередко в конце эпизода главный герой оказывается в безвыходном положении или даже гибнет (это, как правило, остаётся за кадром).

В ролях 
Обычно актёрский состав меняется с каждой серией, иногда одни и те же актёры могут появиться в разных ролях.

В разное время в сериале снимались:

 Бэйли Мэдисон — Лили Карбо / Дженни / Бекки. В премьерном эпизоде, состоящем из двух частей, сыграла девочку Лили, которая получила в подарок про́клятую куклу, а также снялась в главной роли в эпизоде «Scarecrow».
 Дилан Миннетт — Кори, любитель комиксов, которому достаётся набор кистей его любимого художника Алана Миллера (двойная отсылка к Алану Муру и Фрэнку Миллеру). Кисти, как оказывается, обладают силой показывать будущее при помощи рисунков и могут влиять на того, кто ими пользуется. Помимо этого, Миннетт появился в эпизоде «Funhouse» в роли Чеда. По словам самого актёра, он является поклонником серии книг Стайна и сериала «Мурашки».
 Дакота Гойо — Джош, единственный раз появившийся в эпизоде «Flight». Мальчик впервые летит самолётом и думает, что его соседка — сама Смерть. За эту роль актёр был номинирован на премии «Эмми» и «Young Artist Award».

Обзор серий 

{| class="wikitable" plainrowheaders" margin:auto; background:#fff;" style="text-align: center; top"
|-
! scope="col" style="padding:0 8px;" rowspan="2" colspan="2"| Сезон
! scope="col" style="padding:0 8px;" rowspan="2"| Кол-во серий
! scope="col" style="padding:0 80px;" colspan="2"| Выпуск
|-
! scope="col" |Премьера
! scope="col" |Финал
|-
| scope="row" style="background:#0f0; color:#100;"|
| 1
| 22
| 
| 
|-
| scope="row" style="background:#deb887; color:#100;"|
| 2
| 18
| 
| 
|-
| scope="row" style="background:#2b547e; color:#100;"|
| 3
| 26
| 
| 
|-
| scope="row" style="background:#af002b; color:#100;"|
| 4
| 10
| 
| 
|}

См. также 
 «Мурашки» — другой сериал-антология по мотивам произведений Р.Л. Стайна, транслировавшийся в 1990-х.
 «Боишься ли ты темноты?» — известный сериал ужасов, также транслировавшийся в 1990-х.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Канады 2010 года
Телесериалы по алфавиту
Телесериалы-антологии Канады
Телесериалы-антологии США
Детские телесериалы Канады
Детские телесериалы США
Приключенческие телесериалы Канады
Приключенческие телесериалы США
Фантастические телесериалы Канады
Фантастические телесериалы США
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Р. Л. Стайн